Fejes, Feješ:
 Emerik Feješ
 László Fejes Tóth
 Stefan Fejes